

Geografia
 Thorp – comune degli Stati Uniti nello Stato di Washington
 Thorp – comune degli Stati Uniti nel Wisconsin

Persone 
 Edward O. Thorp – matematico statunitense
 Hamilton Thorp – calciatore australiano
 Roderick Thorp – scrittore statunitense

Pagine correlate
 Thorpe